Boussay kan syfta på:

 Boussay, Indre-et-Loire, fransk kommun i departementet Indre-et-Loire
 Boussay, Loire-Atlantique, fransk kommun i departementet Loire-Atlantique